Schambeck ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Schambeck (Bauingenieur) (1927–2013), deutscher Bauingenieur
 Herbert Schambeck (* 1934), österreichischer Politiker
 Mirjam Schambeck (* 1966), römisch-katholische deutsche Theologin

außerdem: 
 der deutsche Name der ungarischen Gemeinde Zsámbék